Solfatare peut désigner :
 la Solfatare, un cratère volcanique d'Italie faisant partie des champs Phlégréens ;
 une solfatare, du nom du cratère italien, un type de fumerolle où des gaz volcaniques s'échappent du sol en formant des dépôts de soufre ; par extension, ce terme désigne aussi les dépôts soufrés en eux-mêmes.